

Пояна () — комуна у повіті Димбовіца.
 Пояна () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Пояна.
 Пояна () — комуна у повіті Галац.
 Пояна () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Пояна.
 Пояна () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Колонешть.
 Пояна () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Лівезь.
 Пояна () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мерджинень.
 Пояна () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мотошень.
 Пояна () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Негрі.
 Пояна () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Пояна () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Крістінешть.
 Пояна () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Ворона.
 Пояна () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Делень.
 Пояна () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скіту-Дука.
 Пояна () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Брустурі.
 Пояна () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Дулчешть.
 Пояна () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Грінцієш.
 Пояна () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Негрешть.
 Пояна () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пингераць.
 Пояна () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Зворіштя.
 Пояна () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Вринчоая.
 Пояна () — село у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Чулніца.
 Пояна () — село у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Чуперчень.
 Пояна () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Вирфуріле.
 Пояна () — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Букін.
 Пояна () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Турбуря.
 Пояна () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Балша.
 Пояна () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Кезенешть.
 Пояна () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Радомірешть.
 Пояна () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.
 Пояна () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.
 Пояна () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.
 Пояна () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Кріштіору-де-Жос.
 Пояна () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Теутеу.
 Пояна () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Перішань.
 Пояна () — село у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Комарнік.
 Пояна () — село у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Долхаска.
 Пояна () — село у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Флеминзь.
 Пояна () — село у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Негрешть.
 Пояна () — село у повіті Констанца. Адміністративно підпорядковується місту Овідіу.

Пояна () — село у Єдинецькому районі.
 Пояна () — село у Шолданештському районі.
 Пояна () — село у Унгенському районі.